Суперкубок Угорщини з футболу 2010  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 липня 2010 року між чемпіоном та володарем кубка Угорщини клубом Дебрецен та віце-чемпіоном Угорщини клубом Відеотон.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Угорщина
Липень 2010
2010 в угорському спорті